Trapola ima više značenja:
 Trapola (Areco)
 Trapola (Forli-Čezena)
 Trapola (Livorno)
 Trapola (Modena)